A Temporada de Fórmula 3000 de 1991 foi a sétima da história da categoria. O campeão foi o brasileiro Christian Fittipaldi, da Pacific Racing e o vice foi o italiano Alessandro Zanardi, da Il Barone Rampante.

Equipes e pilotos

Classificação

|valign="top"|
Negrito: Pole-position
Itálico: Volta mais rápida
|}

1991
1991 no automobilismo